Północnoeuropejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2014 – 9. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 12 kwietnia na hiszpańskim torze Autodromo Nazionale di Monza, natomiast zakończyły się 20 września w Niemczech, na Nürburgringu. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk Ben Barnicoat, a wśród zespołów - niemiecka ekipa Josef Kaufmann Racing.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2014 został zatwierdzony 12 grudnia 2013 roku. Ponownie składa się on z siedmiu eliminacji. W porównaniu do poprzedniego sezonu, nie odbędą się wyścigi na torze Circuit Park Zandvoort, a do kalendarza po dwuletniej przerwie wróci włoski tor Autodromo Nazionale di Monza.

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2014 w sportach motorowych